Heincke ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Heincke (1901–1986), deutscher Politiker (NSDAP)
 Friedrich Heincke (1852–1929), deutscher Zoologe und Ichthyologe. 
 Hanswerner Heincke (1905–?), Germanist
 Ralf Heincke (* 1968), deutscher Sportjournalist, Sportkommentator und Unternehmer

Heincke ist der Name eines nach Friedrich Heincke benannten deutschen Forschungsschiffs, siehe Heincke (Schiff)

Siehe auch
 Hainke
 Heinke
 Heinecke